

Geografia
 Francia
 Chirac – comune del dipartimento della Charente (Poitou-Charentes)
 Chirac – comune del dipartimento della Lozère (Linguadoca-Rossiglione)
 Chirac-Bellevue – comune del dipartimento della Corrèze (Limosino)

Persone
 Bernadette Chirac – politica e first lady francese
 Jacques Chirac – politico francese